Пасо дел Кура има више значења:

 Пасо дел Кура (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пасо дел Кура (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику